Экманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Экманис, Зинтис (род. 1958) — советский и латвийский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1984 года.
 Экманис, Юрис (род. 1941) — латвийский учёный в области энергетики, профессор, президент Латвийской академии наук.